Bellville (Geórgia)
 Bellville (Ohio)
 Bellville (Texas)

 Belville (Carolina do Norte) 

Desambiguações de topônimos